Вивєнка — річка в Росії, на Камчатці.
 Вивєнка — село в Камчатському краї, Росія.